Rio Santa Cruz est un toponyme qui désigne :
 le Santa Cruz, une rivière brésilienne de l'État du Minas Gerais ;
 le Santa Cruz, une rivière brésilienne de l'État de Santa Catarina ;
 le río Santa Cruz, un fleuve argentin.

Voir aussi